Cocos Lagoon kan syfta på följande platser:

Belize 
 Cocos Lagoon (sjö), Corozal

Guam 
 Cocos Lagoon, Guam, lagun